Юлия Сергеевна Подлу́бнова (род. , Свердловск, ) — литературный критик, историк литературы, поэтесса.

Кандидат филологических наук, доцент Уральского федерального университета, научный сотрудник Центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН.

Биография 
В 2002 году окончила филологический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького, в 2005 г. — его же аспирантуру (научный руководитель — Игорь Васильев). С 2006 г. ст. преподаватель, доцент УрФУ, с 2017 года доцент кафедры издательского дела.

С 2012 по 2020 год — заведующая музеем Литературная жизнь Урала XX века.

С 2016 года научный сотрудник Центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН.

С 2014 по 2017 год — литературный обозреватель сетевого издания «Лиterraтура».

В 2018 году вошла в состав жюри премии «Лицей».

Жила в Екатеринбурге, с сентября 2020 года живет в Москве.

Юлия Подлубнова является соредактором двух энциклопедий: «Уральская поэтическая школа» и «Екатеринбург литературный». Одна из составительниц книги интервью «Вещество человечности» Ольги Седаковой (М.: НЛО, 2019), антологий «Культура путешествий в Серебряном веке» (Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2020), «Некрасивая девочка. Кавер-версии» (Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2020), «Сетка Цеткин. Антология феминистской критики» (Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2021). Соредактор поэтической серии «InВерсия» (издательство «Кабинетный ученый»).

Как литературовед и поэтесса публиковалась в журналах: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Цирк „Олимп“», «Волга», «Урал», «Дружба народов», «Дети Ра», «Лиterraтура», «Артикуляция», TextOnly, на порталах «Солонеба», «Ф-письмо», «полутона» и других. Стихи переведены на английский, польский, украинский и чешский языки.

Библиография 
 Неузнаваемый воздух: книга о современной уральской поэзии. Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2017. — 139 с. — ISBN 978-5-91283-83-1.
 Девочкадевочкадевочкадевочка. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2020. — 56 с. (Серия InВерсия; вып. 1).
Поэтика феминизма. М.: АСТ, 2021. — 240 с. (Серия Лучшие медиа-книги), в соавторстве с Марией Бобылёвой.

Отзывы 
На «Новой карте русской литературы» критики пишут о поэзии Юлии Подлубновой:

Я бы назвала эти стихи созданием-описанием социальных ситуаций, внутрь которых вшито политическое насилие. Их поэтические генеалогии, кажется, таковы: с одной стороны — это «лианозовцы» и, в первую очередь, Холин и Сатуновский (которые — каждый по-своему — находят радикальные средства для описания послевоенной нищеты и депрессии), с другой — обэриуты. Здесь, в первую очередь, Хармс с его, наверное, самым страшным текстом, написанным в 1936-37 годах «Шел Петров однажды в лес». <…> Ирония и скепсис, на которых строятся эти стихи — не просто фигуры поэтической игры или «личного отстранения». Это политические чувства. «Иронический поворот», который совершает Подлубнова, логично противопоставить письму травматической искренности, которое занимает довольно большое пространство и в современном феминистском письме.

Галина Рымбу

Построить миниатюру на ярком образе нелегко. Он не может возникнуть вдруг, из ниоткуда, как это бывает, когда поэту жаль удачно найденного сравнения или слова, и он дописывает к нему остальное (чтобы не пропало). В небольшом стихотворении, как, например, в «Креозоте», чередования назывных предложений с предложениями, содержащими сравнения, сплошь образны, разнится лишь амплитуда приближения и удаления относительно реальности. Колебания времени и пространства вначале — и резюме в итоге, за пределами которого не может быть ничего.

Ульяна Верина
Лев Оборин на портале «Горький» пишет:С одной стороны, можно сказать, что Подлубнова работает с концептуалистским наследием — в самом широком его понимании. Здесь есть «голые факты», переосмысленные в духе конкретизма и found poetry; есть откровенная телесность; а есть игра слов, затягивающая в водоворот отсылок. <…> С другой стороны, чего здесь нет, так это характерной для концептуалистов иронии… Злое и отчаянное остроумие — это не ирония.

Признание 
 Всероссийская литературно-критическая премия «Неистовый Виссарион» (2020)
 Премия журнала «Урал» 2015 за литературно-критические рецензии.
 Премия журнала «Дети Ра» 2015 и 2016 в номинации «критика».
 Финалист литературной премии «Поэзия» 2019 и 2021 в номинации «критика».
 Финалист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» 2019.
 Лонг-лист премии «Дебют» 2014 и 2015 в номинации «эссеистика».

Примечания

Ссылки 
 Литература Урала: исследования и материалы
 Юлия Подлубнова в «Журнальном зале».
 Юлия Подлубнова на «Новой карте русской литературы».
 Интервью
 Юлия Подлубнова. «Сейчас надо сделать все, чтобы асфальт был взломан». Интервью для сайта Ревизор.ру.
 Юлия Подлубнова «Нынешняя литературная ситуация — существование на обломках больших проектов». Интервью на портале Прочтение.
Юлия Подлубнова: запрос на феминизм становится массовым. Интервью на портале Prosodia.

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского федерального университета
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики России
Литературоведы по алфавиту
Литературоведы России
Литературные критики XXI века
Литературоведы XXI века
Поэты по алфавиту
Поэты России
Лауреаты премии «Неистовый Виссарион»
Русские эмигранты пятой волны в Латвии